Jim Grabb e Patrick McEnroe hanno battuto in finale Mansour Bahrami e Éric Winogradsky 6–4, 2–6, 6–4, 7–6(5).

Teste di serie

 Rick Leach /  Jim Pugh (primo turno)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (quarti di finale)
 Kevin Curren /  David Pate (primo turno)
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (Campioni)
 Jakob Hlasek /  Eric Jelen (terzo turno)
 Tomáš Šmíd /  Mark Woodforde (terzo turno)
 Sergio Casal /  Javier Sánchez (quarti di finale)
 Andrés Gómez /  Slobodan Živojinović (primo turno)

 Grant Connell /  Glenn Michibata (primo turno)
 Peter Doohan /  Laurie Warder (secondo turno)
 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (primo turno)
 Petr Korda /  Milan Šrejber (secondo turno)
 Jim Courier /  Pete Sampras (secondo turno)
 Michael Mortensen /  Tom Nijssen (terzo turno)
 Agustín Moreno /  Jaime Yzaga (secondo turno)
 Patrik Kühnen /  Carl-Uwe Steeb (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1989